Принц Эммануэль Леопольд Гийом Франсуа Мария (род. 4 октября 2005, Андерлехт) — принц Бельгийский, третий ребёнок и второй сын короля Бельгии Филлипа I и его супруги Матильды, внук Альберта II. Занимает третье место в наследовании трона Бельгии.

Ранняя биография и происхождение 
Принц Эммануэль Бельгийский родился в 13:06 4 октября 2005 года в Андерлехте . Он стал третьим ребёнком и вторым сыном принца Филиппа, герцога Брабансткого и его супруги Матильды, урождённой д`Удекем д`Акоз. Его вес при рождении составил 3,9 кг, а рост 50 см. Принц был крещён 10 декабря 2005 года в часовне замка Киргнон кардиналом Годфридом Даннеелсом, архиепископом Мехелена-Брюсселя. Крёстными Эммануэля стали Гийом, наследный великий герцог Люксембургский и тётка по линии матери Елизавета д`Удекем д`Акоз. При крещении ему было дано пять имён:
 Эммануэль — традиционное бельгийское имя.
 Леопольд — в честь прадеда короля Леопольда III.
 Гийом — в честь Гийома, наследного герцога Люксембурга.
 Франсуа — в честь Святого Франциска Ассизского.
 Мария — в честь Девы Марии.
На данный момент принц занимает третье место в наследовании трона Бельгии, вслед за своими старшими сестрой Елизаветой (род. 2001) и братом Габриэлем (род. 2003). Кроме них, в семье родилась ещё младшая сестра Эммануэля, принцесса Элеонора (род. 2008).

Отец Эммануэля происходит из Саксен-Кобург-Готской династии. Эта династия связала себя родственными узами с такими европейскими домами, как Орлеанский, баварскими Виттельсбахами, шведскими Бернадотами, австрийскими Габсбургами. Его мать Матильда, урождённая Матильда Мария Кристина Жислейн д`Удекем д`Акоз, дочь графа Патрика Анри д`Удекем д`Акоз и польской дворянки графини Анны Коморовской. Через свою бабушку Анну принц связан родством с известнейшими польским семьями, такими как Радзивиллы, Чарторыйские, Замойские, Тышкевичи, королевской династией Литвы Ягеллонами и многими русскими дворянскими родами.

Образование 

В сентябре 2012 года покинул  колледж Святого Иоанна Берхманс  и начал учиться в школе Кессель-ло.

В августе 2020 года поступил в Международную школу Брюсселя.

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Сайт Бельгийского Королевского дома

Принцы Бельгии
Принцы Саксен-Кобург-Готские